Муравьи-бульдоги () — род примитивных муравьёв Австралии, в том числе муравьёв-бульдогов (Myrmecia gulosa) и прыгающих муравьёв (Myrmecia pilosula). Около 90 видов (не путать с родами Myrmica и Myrmecina из другого подсемейства Myrmicinae). Один из наиболее опасных родов и видов муравьёв (наряду с ). Ужаление некоторых видов рода Myrmecia (например, красного муравья-бульдога и Myrmecia pilosula) может вызвать сильную и продолжительную боль, которая у человека длится несколько дней. В некоторых случаях отмечаются тяжёлые аллергические реакции и даже анафилактический шок, который может привести к смерти особо чувствительных пациентов.
В Австралии издаётся энтомологический журнал называемый «Myrmecia» (News Bulletin of the Australian Entomological Society Inc. ISSN 1323-6032).

Распространение 
Австралия, а также 1 вид (Myrmecia apicalis) редкий эндемик Новой Каледонии и один интродуцирован в Новую Зеландию.

Описание 
Жвалы длинные многозубчатые. Агрессивны и очень подвижны. Глаза большие выпуклые, расположены в передней части головы рядом с основанием мандибул. Дорзум лабрума выдаётся вперёд между основаниями челюстей. Крупные (до 2—3 см) муравьи, как правило, ярко окрашенные (красные, оранжевые, коричневые или чёрные). Обладают сильным жалом и опасным, в том числе и для человека, ядом. Стебелёк двучлениковый, состоит из петиоля и постпетиоля. Скапус усиков самцов короткий.
Размер варьирует у разных видов Myrmecia от 6 до 30 мм.
Крупнейшие представители рода отмечены среди рабочих особей вида Myrmecia brevinoda. Эти рабочие демонстрируют большую размерную вариацию (длина от 13 до 36 мм), однако их сравнительные пропорции (отношение длины головы к её ширине) не аллометричное. Эти рабочие мономорфные по своим пропорциям, но тем не менее делятся на 2 крупных размерных класса, которые широко перекрываются. Мелкие рабочие обильны в нижних частях гнезда, а крупные рабочие преобладают в верхних слоях муравейника. Полевые наблюдения подтверждают наличие размерного полиэтизма рабочих, то есть, крупные рабочие занимаются охотой, обороной гнезда и внешним строительством, в то время как мелкие рабочие роют почву внутри гнезда.

Myrmecia это один из 4 родов муравьёв, способных к прыжкам с помощью ног (наряду с Gigantiops, Odontomachus и Harpegnathos).

Псевдокопуляция цветков орхидей Leporella fimbriata отмечена у самцов муравьёв Myrmecia urens (у которых отсутствует характерная для муравьёв антибиотическая метаплевральная железа).

Генетика 
Диплоидный набор хромосом 2n = от 2 до 84. Самцы у двух видов (Myrmecia croslandi и Myrmecia pilosula) имеют только 1 хромосому (у самок 2n=2, 3 или 4). У вида M. pyriformis 41 хромосома, а у M. brevinoda — 42. Хромосомный набор видов M. piliventris и M. fulvipes равен 2 и 12, соответственно.
Вид Myrmecia impaternata аллодиплоиден (n=5 или 14, 2n=19) и, возможно, являет собой гиногенетический гибрид между M. banksi и M. pilosula или их промежуточный предок.

Экология 
Хищники. Имеют малочисленные колонии из нескольких сотен особей (у некоторых видов до нескольких тысяч). Гнездятся в земле (один вид древесный). Молодые самки самостоятельно основывают новые колонии. Имеют гамэргатов, то есть рабочих особей, способных к спариванию и откладке яиц после потери матки.
Обнаружены социальные паразиты (Myrmecia inquilina).

Семьи Myrmecia малочисленные, в среднем редко превышают 200 муравьёв. Однако, чем больше новых данные аккумулируют биологи, тем больше наблюдается вариаций по этому параметру.
По данным Грэя (Gray, 1971; 1974), исследовавшего 56 гнёзд 20 видов Myrmecia, средняя численность составляет несколько сотен муравьёв, с максимумом более чем 1000 рабочих, найденных при раскопках муравейников таких видов как Myrmecia nigrocincta, Myrmecia pyriformis и Myrmecia tarsuta, и 2284 рабочих у Myrmecia gulosa. У вида Myrmecia brevinoda обнаружены крупные муравейники в виде холмиков до 70 в высоту (из растительных остатков и земли), которые содержат до 2576 рабочих и 1 матку (это крупнейшая колония муравьёв этого рода обнаружена в штате Квинсленд, Higashi & Peeters 1990). В нём также были найдены в незаселённых частях другие мелкие муравьи (Oligomyrmex, Mayriella abstinens, Monomorium, Sphinctomyrmex и Pheidole), термиты и личинки различных насекомых.

Филогения 
Генетические доказательства свидетельствуют, что род Myrmecia дивергировал от других близких групп муравьёв примерно 100 млн лет назад. Подсемейство Myrmeciinae обнаружено в ископаемом состоянии около 110 млн лет назад. По другим данным, возраст наиболее современного общего предка родов Myrmecia и Nothomyrmecia около 74 млн лет. Ближайшие немуравьиные современные родственники Myrmecia обнаруживаются среди ос Vespoidea. Предложена следующая кладограмма, показывающая филогенетические взаимоотношения внутри рода Myrmecia:

Классификация 
Около 90 видов. Род относится к подсемейству Myrmeciinae.
В 2015 году Робертом Тейлором были описаны 4 новых вида рода Myrmecia близкие к  и  (и с которыми их смешивали), все из Австралии: M. banksi, M. haskinsorum, M. imaii и M. impaternata, что увеличило общее их число до 94 (предположительное общее число видов оценивается в 130 таксонов).

Группы видов 
Род Myrmecia включает 9 видовых групп. Первые 7 видовых групп были выделены в 1911 году, затем ещё 2 группы добавлены в 1951 году. Вид M. maxima не включён ни в одну группу, так как его типовой экземпляр утерян. Видовые группы делятся по строению затылка на два комплекса. Первые 6 видовых групп не имеют затылочного киля (M. aberrans group, M. cephalotes group, M. mandibularis group, M. picta group, M. pilosula group, M. tepperi group), а у других 3 видовых групп затылочный киль развит (M. gulosa group, M. nigrocincta group, M. urens group)..

Список видов 

  ()

Примечания

Литература 
 Bolton Barry. (1995). A new general catalogue of the ants of the world. — Harvard University Press, Cambridge, MA. — 504 pp.
 Clark, John. (1951). The Formicidae of Australia. Vol. 1. Subfamily Myrmeciinae. — CSIRO, Melbourne. — 1951. — 230 pp.

Ссылки 

 Подсемейство Myrmecinae
 Myrmeciinae на anic.ento.csiro.au

 
Насекомые Австралии
Эндемики Австралии
Роды муравьёв